Bringing Down the House může být:

 Bringing Down the House (kniha) – kniha Bena Mezricha z roku 2003
 původní název amerického filmu Dům naruby z roku 2005
 Bringing Down the House (soundtrack) – soundtrack ke stejnojmennému filmu